Il nome Diversion è stato utilizzato dalla Yamaha per diversi modelli di motocicletta nel corso degli anni:
 Yamaha XJ 600 Diversion – prodotta dal 1991 al 2001, in versione sport-tourer (S) e naked (N)
 Yamaha XJ 900 S Diversion – sport-tourer prodotta dal 1994 al 2003
 Yamaha XJ6 Diversion – sport-tourer prodotta dal 2009
 Yamaha YBR 125 Diversion – stradale di piccola cilindrata, prodotta dal 2000